

Жінки 
 Шатохіна Валентина Михайлівна (1928—2011) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шатохіна Надія Миколаївна — заслужений працівник освіти України.

Чоловіки 
 Шатохін Анатолій Васильович (1936) — український радянський діяч, машиніст-механік вугільного комбайну. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 9-го скликання.
 Щатохін Афанасій Ілліч (1925—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Шатохін Василь Іванович (1925—1994) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шатохін Володимир Миколайович (* 1951) — радянський футболіст, який грав на позиції воротаря.
 Шатохін Володимир Яковмч (1941) — генерал-лейтенант РФ.
 Євген Шатохін (1947—2012) — білоруський художник, громадський діяч.
 Шатохін Іван Григорович (1921—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Шатохін Олексій Володимирович (1971) — український військовий колабораціоніст, начальник Прикордоного управління ФСБ РФ по Республіці Крим у м. Керч, капітан II рангу Берегової охорони прикордонних військ ФСБ Росії.
 Шатохін Панас Захарович (1898 — ? після 1948) — радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Шатохін Сергій Миколайович (1976—2019) — командир загону ДСНС, Герой України.

Примітки